Командное чемпионство NXT () — чемпионские титулы в реслинге, созданные и продвигаемые американским рестлинг-промоушеном WWE, на бренде NXT Защита титулов происходит исключительно на шоу NXT и специальных Pay-per-view шоу NXT TakeOver. Это седьмой мужской командный чемпионат, который когда либо существовал в WWE под разными названиями. Чемпионат был представлен специальным приглашённым гостем Шоном Майклзом 23 января 2013 года, на эпизод NXT, где было объявлено, что будет проведён турнир за новое командное чемпионство. Первыми чемпионами стали Британские амбиции (Эдриан Невилл и Оливер Грэй). Действующие чемпионы, двое представителей группировки Империум (Фабиан Айхнер и Марсель Бартель), которые победили команду МСК (Уэс Ли и Нэша Картера) на NXT: Halloween Havoc (2021).

 См. также Турнир за титул Командных чемпионов NXTЗа всё время чемпионством владело 21 различная команда и группировока, а всего чемпионов в лице группировок либо команд рестлеров было 23. Обусловлено это тем, что группировка Неоспоримая эра, владела титулом в разных составах. Два раза чемпионство было вакантным. 43 индивидуальных рестлер были командным чемпионам. Команды Возрождение (Скотт Доусон и Даш Уайлдер) и Империум (Фабиан Айхнер и Марсель Бартель) были чемпионами дважды. Один представитель группировки Неоспоримая Эра Кайл О’Рейли был трижды чемпионом, сама группировка Неоспоримая Эра, в разных составах, числится трижды чемпионами. Эдриан Невилл дважды чемпион с двумя разными командными партнёрами. Самое длительно чемпионство у команды Вознесение (Коннор О’Брайан и Рик Виктор) 364 дня. Самое длительно комбинированное чемпионство у группировке Неоспоримая эра (Бобби Фиша, Кайла О’Рейли, Родерика Стронга и Адама Коула) в разных составах, в совокупности у них 606 дней правления. Самое же короткое было у команды Усатая Гора (Трента Севена и Тайлера Бейта) длилось всего 2 дня. Бобби Фиш был самым возрастным чемпионом, выигравший титулы в возрасте 42 года. Самый же молодой был Тайлер Бейт, он выиграл титулы в возрасте 21 года.

 История командного чемпионства NXT 

 Действующие командные чемпионы NXT 
 На    года действующими чемпионами является команда Империум (Фабиан Айхнер и Марсель Бартель). Команда удерживает чемпионство во второй раз.

 Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулами владели сорок три чемпиона, двадцать одна команда/группировка.

 Чемпионы 2010—2019 годов 

|}

 Чемпионы с 2020—по н.в. 

|}

 По количеству дней владения титулом 

 Как команда 

На    года

|-
| 1 || «Неоспоримая Эра»(Бобби Фиш и Кайл О'Рейли) (a)(Бобби Фиш, Кайл О’Рейли и Адам Коул) (b)(Бобби Фиш, Кайл О’Рейли и Родерик Стронг) (c)(Кайл О’Рейли и Родерик Стронг) (d)(Бобби Фиш и Кайл О’Рейли) (e) || 3 || 606 || 550

|-
| 2 || «Вознесение»(Коннор О’Брайан и Рик Виктор) || 1 || 364 || 343

|-
| 3 || «Возрождение»(Скотт Доусон и Даш Уайлдер) || 2 || 326 || 306

|-
| 4 || Блейк и Мерфи(Уэсли Блэйк/Блэйк и Бадди Мёрфи/Мёрфи) || 1 || 219 || 205

|-
| 5 || «Авторы боли»(Акам и Резар) || 1 || 203 || 202

|-
| 6 || «МСК»(Уэс Ли и Нэш Картер) || 1 || colspan="2" | 202

|-
| 7 || Оней Лоркан и Дэнни Бёрч || 1 || 153 || 152

|-
| 8 || «Луча драконы»(Син Кара и Калисто) || 1 || 126 || 139

|-style="background: #ffdead;"
| 9 || «Империум»<small>(Фабиан Айхнер и Марсель Бартель) || 2 || colspan="2" | +|-
| 10 || Sanity(Александр Вульф и Эрик Янг) || 1 || 102 || 123

|-
| 11 || «Военные Рейдеры»(Хансон/Ивар и Роу/Эрик) || 1 || 95 || 109

|-
| 12 || «Британские амбиции»(Эдриан Невилл и Оливер Грэй) || 1 || 91 || 83

|-
| 13 || The BroserWeights(Мэтт Риддл и Пит Данн) || 1 || 87 || 86

|-
| 14 || Эдриан Невилл и Кори Грейвз || 1 || 84 || 76

|-
| 15 || Street Profits(Анджело Доукинс и Монтез Форд) || 1 || 75 || 88

|-
| 16 || #DIY(Джонни Гаргано и Томмасо Чиампа) || 1 || 70 || 69

|-
| 17 || «Американские Альфа»(Джейсон Джордан и Чад Гейбл) || 1 || 68 || 67

|-
| 18 || «Водевилисты»(Эйден Инглиш и Саймон Готч) || 1 || 61 || 81

|-
| 19 || «Бризанго»(Фанданго и Тайлер Бриз) || 1 || colspan="2" | 56

|-
| 20 || «Семья Уайаттов»(Люк Харпер и Эрик Роуэн) || 1 || 49 || 69

|-
| 21 || «Усатая Гора»(Трент Севен и Тайлер Бейт) || 1 || 2 || 22

|-
|}
 a Бобби Фиш и Кайл О'Рейли из Неоспоримой эры выиграли титулы  года.
 b Адам Коул стал со-чемпионом по правилу Freebirds  года.
 c Через четыре дня  года со-чемпионом по правилу Freebirds был признан также и Родерик Стронг, Адам Коул перестал считаться чемпионом.
 d Двое представителей группировки числились чемпионами Кайл О'Рейли и Родерик Стронг.
 e Двое представителей группировки числятся чемпионами Бобби Фиш и Кайл О'Рейли.

 Как рестлер 

На    года

|-
| 1 || Кайл О'Райли || 3 || 606 || 550

|-
| 2 || Бобби Фиш || 2 || 387 || 352

|-
|rowspan=2| 3
|Коннор О’Брайан || 1 || 364 || 343
|-
|Рик Виктор || 1 || 364 || 343

|-
|rowspan=2| 5
|Даш Уайлдер || 2 || 326 || 306
|-
|Скотт Доусон || 2 || 326 || 306

|-
| 7 || Родерик Стронг || 2 || 288 || 378

|-
|rowspan=2| 8
|Бадди Мёрфи/Мёрфи || 1 || 219 || 205
|-
|Уэсли Блэйк/Блэйк || 1 || 219 || 205

|-
|rowspan=2| 10
|Акам || 1 || 203 || 202
|-
|Резар || 1 || 203 || 202

|-
|rowspan=2| 12
|Уэс Ли || 1 || colspan="2" | 202
|-
|Нэш Картер || 1' || colspan="2" | 202

|-
| 14 || Эдриан Невилл || 2 || 175 || 159

|-
|rowspan=2| 15
|Оней Лоркан || 1 || 153 || 152
|-
|Дэнни Бёрч || 1 || 153 || 152

|-
|rowspan=2| 17
|Син Кара || 1 || 126 || 139
|-
|Калисто || 1 || 126 || 139

|-style="background: #ffdead;"
|rowspan=2| 19|Марсель Бартель || 2 || colspan="2" | +|-style="background: #ffdead;"
|Фабиан Айхнер || 2 || colspan="2" | +''

|-
|rowspan=2| 21
|Александр Вульф || 1 || 102 || 123
|-
|Эрик Янг || 1 || 102 || 123

|-
|rowspan=2| 23
|Хансон/Ивар || 1 || 95 || 109
|-
|Роу/Эрик || 1 || 95 || 109

|-
| 25 || Оливер Грэй || 1 || 91 ||  83

|-
|rowspan=2| 26
|Мэтт Риддл || 1 || 87 || 86
|-
|Пит Данн || 1 || 87 || 86

|-
| 28 || Кори Грейвз || 1 || 84 || 76

|-
|rowspan=2| 29
|Анджело Доукинс || 1 || 75 || 88
|-
|Монтез Форд || 1 || 75 || 88

|-
|rowspan=2| 31
|Джонни Гаргано || 1 || 70 || 69
|-
|Томмасо Чиампа || 1 || 70 || 69

|-
|rowspan=2| 33
|Джейсон Джордан || 1 || 68 || 67
|-
|Чад Гейбл || 1 || 68 || 67

|-
|rowspan=2| 35
|Эйден Инглиш || 1 || 61 || 81
|-
|Саймон Готч || 1 || 61 || 81

|-
|rowspan=2|37
|Фанданго || 1 || colspan="2" | 56
|-
|Тайлер Бриз || 1 || colspan="2" | 56

|-
|rowspan=2| 39
|Эрик Роуэн || 1 || 49 || 69
|-
|Люк Харпер || 1 || 49 || 69

|-
| 41 || Адам Коул || 1 || 4 || 180

|-
|rowspan=2| 42
|Тайлер Бейт || 1 || 2 || 22
|-
|Трент Севен || 1 || 2 || 22

|-
|}
 Бобби Фиш и Кайл О'Райли из Неоспоримой эры выиграли титулы  года. Адам Коул стал со-чемпионом по правилу Freebirds  года. После того, как через четыре дня  года со-чемпионом был признан также и Родерик Стронг, Коул перестал считаться командным чемпионом.

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE

Списки командных чемпионатов WWE
 Список командных чемпионов WWE Raw
 Список командных чемпионов WWE SmackDown
 Список командных чемпионов WWE среди женщин

Списки командных чемпионатов NXT
 Список командных чемпионов Соединенного Королевства NXT
 Список командных чемпионов NXT среди женщин

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Списки чемпионов в чемпионатах WWE